«Paulo Sérgio» es el conjunto, de los nombres propios Paulo y Sérgio, que puede referirse a:

Personajes 
 Paulo Sérgio (1944-1980) un cantante de origen brasileño.
 Paulo Sérgio Bento Brito n.1968 un exfutbolista y entrenador portugués.
 Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento n.1969 un exfutbolista y entrenador brasileño.